

Patronymes 

 Charles Tournier (1841-1912), général français.
 Christophe Tournier (1980-), joueur français de rugby à XV.
 Élisabeth Tournier-Lasserve (1954- ), neurologue française.
 Édouard Tournier (1831-1899), helléniste français.
 François Constans-Tournier (1783-1865), homme politique français.
 Henri Tournier (1834-1904), entomologiste suisse.
 Henri Tournier (1955-), flutiste concertiste français.
 Jacques Tournier (1922-2019), écrivain français.
 Jean Tournier (1926-2004), directeur de la photographie français.
 Jean-Laurent-Germain Tournier (1750-1807), homme politique français.
 Joseph Tournier (1854-1938), prêtre et archéologue français.
 Marcel Tournier (1879-1951), harpiste et compositeur français.
 Marcel Tournier (1888-1964), physicien français.
 
 Milène Tournier (1988-), dramaturge et poétesse française.
 Michel Tournier (1924-2016), écrivain français.
 Mike Tournier (1963-), musicien et producteur britannique.
 Nicolas Tournier (1590-1638), peintre français.
 Philippe Tournier (1956- ), syndicaliste français.
 Pierre Tournier (1934-2022), footballeur et entraîneur français.

Toponyme 

 Mont Tournier, chaînon montagneux français de Savoie.

Patronyme français